Кубок Либертадорес 2000 — 41-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Бока Хуниорс». Вновь для участия в Кубке Либертадорес были приглашены мексиканские клубы, начавшие борьбу с квалификационного раунда. Однако формула розыгрыша была изменена и в первом раунде приняли участие 32 клуба.

Квалификационный раунд

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Второй раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 2000 на сайте RSSSF

Футбол в Южной Америке в 2000 году
Кубок Либертадорес